CJE steht für:
 Cambridge Journal of Economics
 Canadian Journal of Economics

CJE